Ментали́ст:
 Менталист — человек, практикующий ментализм.
 «Менталист» () — американский телесериал, выходивший в 2008—2015 годах на телеканале CBS.
 Список эпизодов телесериала «Менталист»
 «Менталист», или «Тот, кто читает мысли (Менталист)», — российско-украинский ремейк одноимённого американского телесериала, выходивший в 2018 году на ICTV и «Первом канале».